Гре́ков (Гре́кова) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Греков

А 
 
 
 

 Греков, Асен (1893—1954) — советский и болгарский военный, политический и партийный деятель, генерал-лейтенант.

Б

В 
 Греков, Вадим Иванович (1891 — ?) — советский географ, историк географии, картографии.
 Греков, Валентин Анатольевич (род. 1976) — украинский дзюдоист.

Д 
 
 Греков, Дмитрий Евдокимович (1748—1820) — русский военачальник, генерал-майор.

И 
 Греков, Иван Иванович (1867—1934) — советский хирург и педагог.

К 
 Греков, Константин Дмитриевич (1879—1927) — русский актёр и режиссёр оперетты.

Л

М 
 Греков, Максим Иванович (настоящее имя Макс Селескириди; 1922—1965) — советский актёр театра и кино.
 Греков, Михаил Андреевич (1909—1995) — советский военачальник, генерал-майор, кандидат военных наук.
 Греков, Михаил Георгиев (1847—1922) — болгарский борец за независимость, публицист и национальный герой.

Н

П

С 
 Греков, Сергей Николаевич (род. 1968) — российский государственный деятель, Глава администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан с 15 января 2021 года.

Т 
 Греков, Тимофей Дмитриевич (1770—1831) — русский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.

Э 
 Греков, Эдуард Николаевич (1935—1998) — советский, российский альпинист, спасатель, Заслуженный тренер РСФСР.

Ю

Я 
 Греков, Ярослав Александрович (род. 1976) — российский политолог и журналист, публицист. Известен под псевдонимом «Моська Рунета».



Топоним 
 Греков — хутор в Орловском районе Ростовской области России.

См. также 
 Греково
 Грековы — о дворянских родах
 Греков Хутор — деревня в городском округе город Ефремов Тульской области России